Duranty ist der Name von:

 Edmond Duranty (1833–1880), französischer Schriftsteller
 Walter Duranty (1884–1957), britischer Journalist

Siehe auch:
 Duranti